Гра — діяльність із розважальною або розважально-навчальною метою.
 Гра — виконання музичного твору.

Також термін гра може означати:
 Відеогра, комп'ютерна гра — комп'ютерна програма розважального характеру.

В мистецтві та розважальній індустрії
Кіно:
 «Гра» — психологічний трилер режисера Девіда Фінчера (1997).
 «Гра» — комедійний фільм режисера Олександра Рогожкіна (2008).

Мультфільми:
 «Гра» — анімаційний фільм 1985 року студії Київнаукфільм, режисер — Ірина Гурвич.

Посилання